Э́кхардт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Экхардт, Карл Август (1901—1979) — немецкий юрист и историк права.
 
 Экхардт, Иоганн Готфрид (Экард, Иоганн Готфрид, 1735—1809) — французский пианист и композитор германского происхождения.